Ел Уизачито има више значења:

 Ел Уизачито (Чиникуила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Уизачито (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Уизачито (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Уизачито (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Уизачито (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Уизачито (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику